Georg Hauger ist der Name folgender Personen:

* Georg Hauger (Militär) (1792–1859), deutsch-österreichischer Offizier und Freiheitskämpfer
 Georg Hauger (Verkehrswissenschaftler) (* 1965), österreichischer Verkehrswissenschaftler